Morin steht für:
 Morin (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Morin (Farbstoff), natürliches Polyphenol
 Morin et Cie., französischer Automobilhersteller

Morin ist der Name folgender

Orte:
 Le Boulay-Morin, französische Gemeinde im Département Eure

geografischer Objekte:
 Morin Dawa, autonome Verwaltungseinheit der Inneren Mongolei (China)
 Grand Morin, Nebenfluss der Marne
 Petit Morin, Nebenfluss der Marne

Siehe auch:
 Mohrin
 Morain